Чутовка — топоним:

Россия 

 Чутовка — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
Чутовка — река в Харьковской и Полтавской областях Украины, приток реки Коломак.

Украина 

 Чутовка — бывшее село в Знаменском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2006 году
 Чутовка — село в Оржицком районе Полтавской области.